bestia – inaczej potwór
 „Bestia” – samochód specjalny prezydenta Stanów Zjednoczonych
 Bestia – singel Young Igiego

Postacie fikcyjne 
 Bestia – postać z baśni Piękna i Bestia
 Bestia – postać z serialu Młodzi Tytani
 Bestia – postać z komiksów, filmów i seriali o X-menach

Kinematografia (filmy i seriale) 
 Bestia – polski film niemy z 1917 roku, reż. Aleksander Hertz
 Bestia – polski film z 1978 roku, reż. Jerzy Domaradzki
 Bestia (oryg. The Beast) – amerykański film z 1988 roku, reż. Kevin Reynolds
 Bestia (oryg. Jaanwar) – indyjski film z 1999, reż. Suneel Darshan
 Bestia (oryg. Paranoid) – brytyjski film z 2000 roku, reż. John Duigan
 Bestia (oryg. Belly of the Beast) – amerykański film z 2003 roku, reż. Siu-Tung Ching
 Bestia (oryg. Beastly) – amerykański film z 2011 roku, reż. Daniel Barnz
 Bestia (oryg. The Beast) – amerykański serial telewizyjny z 2009 roku